Molekulska formula -{C25H38O3}- se može odnositi na:
 HU-210
 AM-2389
 Deksanabinol